Jumbo steht für:
 Jumbo (Elefant), ein Elefant (ca. 1860–1885)
 X-TRA Jumbo, gezeichnete Werbefigur (Elefant) für das Waschmittel X-TRA der Firma Henkel in den 1970er-Jahren
 Jumbo (Musical), eine Musical-Zirkus-Revue aus dem Jahr 1935
 Jumbo-Pfandbrief, einen Pfandbrief mit einem Emissionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro
 Jumbo Neue Medien & Verlag, ein Hörbuch-Verlag
 Jumbo Spiele, ein Spielehersteller
 Jumbo Frames, überlange Ethernet-Datenpakete
 große Westerngitarre; siehe Akustische Gitarre#Folk- und Westerngitarre
 Jumbo (Band), eine italienische Progressive-Rock-Band
 Jumbo (Baumarkt), ein Schweizer Baumarkt der Coop Genossenschaft
 Jumbo (Fahrzeughersteller), ein deutscher Hersteller von Spezialfahrzeugen
 Jumbo Shipping, eine niederländische Schwergutreederei
 Jumbo Cove, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Jumbo (Supermarkt), Supermarktkette in den Niederlanden und in Belgien

Fahrzeuge:
 die in Zürich übliche Bezeichnung für den ehemaligen VST-Einheitstrolleybus
 B Jumbo, ein sechsachsiger Reisezugwagen
 Jumbo-Jet, das Flugzeug vom Typ Boeing 747
 Jumbo-LKW, ein LKW mit einem Ladevolumen von über 100 m³
 Jumbo I bis III, drei von vier doppelt breit gebauten Donauschiffen, siehe Han Asparuh
 Peters Jumbo 6500, Mehrzweckschiffstyp 
 Subaru Mini Jumbo, ein Automodell
 eine andere Bezeichnung für den Kaelble Z6R3A

Personen:
 Cush Jumbo (* 1985), britische Schauspielerin
 Jumbo Schreiner (* 1967), deutscher Schauspieler und Moderator
 Spitzname von Johann Zeitler (1927–2018), deutscher Fußballspieler und Olympiateilnehmer 1952 und 1956